Mission (lateinisch missio „Sendung, Auftrag“) steht für:
 Auftrag, allgemein eine Aufforderung zu einer bestimmten Handlung
 Verbreitung einer religiösen Lehre unter Andersgläubigen, siehe Missionierende Religion
 Mission (Christentum), Verbreitung des christlichen Glaubens
 im katholischen Kirchenrecht eine Gemeinde eigener Rechtsform, siehe Missio cum cura animarum
 Ansiedlung zum Zweck der christlichen Missionstätigkeit im Ausland, siehe Missionsstation
 Aktivitäten zur Glaubenserneuerung in einer bereits christianisierten Bevölkerung, siehe Volksmission
 bei den Mormonen eine kirchliche Verwaltungseinheit, siehe Mission (Verwaltungseinheit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage)
 völkerrechtliche Vertretung eines Staates im Ausland oder bei internationalen Organisationen, siehe Auslandsvertretung
 völkerrechtlich-humanitäre Unternehmungen der UNO, siehe Liste der UN-Missionen
 eine Gesandtschaft
 Großprojekt bemannter oder unbemannter Raumfahrt, die Raumfahrtmission
 Mission Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Black Mission, Feigenart
 südamerikanische Rebsorte, siehe País

Mission heißen folgende geographische Objekte:
 Mission Rock, Klippenfelsen im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Mission Township – mehrere Verwaltungseinheiten

Orte und Ortsteile:
 Mission (VS), Schweiz
 Mission (British Columbia), Kanada
 Mission (Calgary), Alberta, Kanada
 Mission District, Stadtteil von San Francisco, Kalifornien
 Mission (Kansas), Vereinigte Staaten
 Mission (Oregon), Vereinigte Staaten
 Mission (South Dakota), Vereinigte Staaten
 Mission (Texas), Vereinigte Staaten
historisch:
 La Mission de Savana Grande, Ort auf Trinidad als Kurzform, 1880 umbenannt, siehe Princes Town (Trinidad und Tobago)

Mission, The Mission, weitere Eigennamen:
 Miko Mission (Pier Michele Bozzetti, * 1945), italienischer Musiker
 Mission (Film), britisches Filmdrama von Roland Joffé (1986)
 The Mission – Ihr Geschäft ist der Tod, Hongkong-Krimi von Johnnie To (1999)
 The Mission (Band), britische Rockband (ab 1986)

Siehe auch:

 Missions (französische TV-Serie)
 Misiones (Begriffsklärung)